

Geografia 
 Finger – città statunitense della Contea di McNairy, in Tennessee 
 Finger Lakes – gruppo di 11 laghi di origine glaciale negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Bill Finger – fumettista statunitense
 Christina Finger – attrice tedesca
 Ernst Finger – medico austriaco
 Ingrid Finger – modella tedesca  
 Michal Finger – pallavolista ceco

Altro 
 Finger – protocollo e comando dei sistemi Unix-like
 Finger – termine usato per indicare il manicotto d'imbarco, struttura mobile coperta che collega il terminal aeroportuale con l'aeromobile
 IAI Finger – cacciabombardiere della Israel Aerospace Industries (IAI)
 101723 Finger – asteroide della fascia principale

Altri progetti